Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Choi Seung-il/Kang Ji-wook (Viertelfinale)
  Ow Yao Han/Yew Hong Kheng (Champion)
  Nelson Heg Wei Keat/Teo Ee Yi (Finalist)
  Jones Ralfy Jansen/Dandi Prabudita (3. Runde)
  Li Gen/Song Ziwei (3. Runde)
  Chris Coles/Matthew Nottingham (Viertelfinale)
  Fabian Holzer/Max Schwenger (Viertelfinale)
  Sai Praneeth Bhamidipati/Pranav Chopra (Viertelfinale)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E8A3C1CE-55FE-4ADA-B99B-D3FFD4262A3F
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=52231057-C679-40BD-BF99-283E08B22BC7

Juniorenweltmeisterschaft 2010
Juniorenweltmeisterschaft 2010
Juniorenweltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010